Женская национальная сборная Финляндии по волейболу () — представляет Финляндию на международных соревнованиях по волейболу. Управляющей организацией выступает Финская ассоциация волейбола ( — SLL).

История 
Волейбол появился в Финляндии в 20-х годах XX века. В 1939 году была основана Финская ассоциация баскетбола, включившая в свой состав и секцию волейбола. В 1956 образован Финский комитет волейбола, в 1957 вступивший в ФИВБ, а в 1959 преобразованный в ассоциацию.

На международную арену женская сборная Финляндии вышла в середине 1970-х годов. Первым официальным турниром, в котором она приняла участие, стал отборочный турнир чемпионата Европы 1975. Соревнования в одной из групп прошли в ФРГ с участием сборных ФРГ, Франции и Финляндии. Финские волейболистки выступили неудачно, проиграв своим соперникам оба раза со счётом 0:3.

Проведение европейского первенства 1977 года впервые было поручено Финляндии и в соответствии с этим команда страны-организатора была освобождена от квалификации. В первом же матче турнира финки обыграли сборную ФРГ в пяти партиях, но в последующих шести поединках хозяйки турнира уступили своим соперницам и замкнули турнирную таблицу соревнований, заняв итоговое 12-е место.

Чемпионат мира 1978 года прошёл в СССР и за счёт отказа ряда команд в списке участников появились вакансии, заполнить которые было предложено европейским сборным, среди которых оказалась и финская. Сборная Финляндии — дебютант мировых первенств — выступила на турнире ожидаемо неудачно, проиграв все свои 6 матчей на двух групповых стадиях. Тем не менее закончить соревнования финским волейболисткам удалось на мажорной ноте, одержав две победы в утешительном плей-офф за 21—23-е места над сборными Туниса и Бельгии. В последующие годы женская национальная команда Финляндии 5 раз пыталась преодолеть отбор на чемпионаты мира, но безуспешно.

Последним официальным турниром под эгидой ФИВБ и ЕКВ, в финальной стадии которой женская сборная Финляндии принимала участие, был чемпионат Европы 1989 года. На нём финские волейболистки провели 7 матчей и во всех потерпели поражения, выиграв за турнир лишь одну партию. С 1991 команда Финляндии регулярно участвует в квалификации континентальных первенств, но пробиться в основной турнир ей до сих пор больше не удавалось.

Лучшей волейболисткой страны за все годы является Риикка Лехтонен, на протяжении полутора десятков лет (2000—2013) выступавшая в сильнейших лигах Европы (французской, итальянской, турецкой, азербайджанской) и Японии.

В 2017 сборная Финляндии выиграла первые медали официального турнира в своей истории. Впервые приняв участие в розыгрыше Евролиги, финские волейболистки дошли до финала, где уступили сборной Украины, став серебряными призёрами соревнований.

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы 

 2019: Рооса Коскело, Джессика Косонен, Саара Эско, Суви Кокконен, Криста-Михаэла Бьяррегорд-Мадсен, Эмми Рийкиля, Кайса Аланко, Катя Кюлмяахо, Лаура Пихлаямяки, Салла Карху, Пия Корхонен, Анна Чакан, Рооса-Хелена Лаакконен, Тиямари Сиевянен. Тренер — Тапио Кангасниеми.
 2021: Анна Чакан, Катя Кюлмяахо, Суви Кокконен, Криста-Михаэла Бьяррегорд-Мадсен, Эмми Рийкиля, Кайса Аланко, Салла Карху, Пия Корхонен, Роння Хейккиниеми, Даниэла Охман, Нетта Лааксонен, Лаура Пенттиля, Ясмин Бьяррегорд-Мадсен, Георгия Андрикопулу. Тренер — Тапио Кангасниеми.

Евролига 
До 2016 в розыгрышах Евролиги сборная Финляндии участия не принимала.

 2017 —  2-е место
 2018 — 4-е место
 2019 — 7–9-е место
 2021 — отказ от участия
 2022 — не участвовала

 2017: Ийда Паананен, Ноора Косонен, Суви Кокконен, Кайса Аланко, Саана Кольонен, Лаура Пихлаямяки, Салла Карху, Пия Корхонен, Роня Хейккиниеми, Рооса-Хелена Лаакконен, Даниэла Охман, Хиллаэлина Мянтиля, Лотта Пиесанен, Роса Бьяррегорд-Мадсен. Тренер — Тапио Кангасниеми.
 2018: Ноора Косонен, Суви Кокконен, Криста-Михаэла Бьяррегорд-Мадсен, Паулина Вилпонен, Кайса Аланко, Лаура Пихлаямяки, Салла Карху, Пия Корхонен, Роня Хейккиниеми, Рооса-Хелена Лаакконен, Даниэла Охман, Тиямари Сиевянен, Эвелина Кольонен, Нелли Рантанен. Тренер — Тапио Кангасниеми.
 2019: Джессика Косонен, Саара Эско, Суви Кокконен, Криста-Михаэла Бьяррегорд-Мадсен, Эмми Рийкиля, Кайса Аланко, Катя Кюлмяахо, Лаура Пихлаямяки, Салла Карху, Пия Корхонен, Анна Чакан, Рооса-Хелена Лаакконен, Даниэла Охман, Тиямари Сиевянен, Хиллаэлина Хямяляйнен. Тренер — Тапио Кангасниеми.

Тренеры 
В списке представлены главные тренеры, возглавлявшие женскую сборную Финляндии в официальных соревнованиях.

 1972—1978 —  Арто Кари
 1979—1985 —  Лассе Сильвер
 1986—1991 —  Сеппо Пулккинен
 1991—1997 —  Йоуко Линдберг
 1998—1999 —  Вирпи Оякангас-Палмунен
 1999—2003 —  Пеетер Вахтра
 2004—2006 —  Антти Раананен
 2008—2009 —  Марко Сиивонен
 2010—2013 —  Торе Александерсен
 с 2014 —  Тапио Кангасниеми

Состав 
Сборная Финляндии в квалификации чемпионата Европы 2023 (август-сентябрь 2022)

 Главный тренер — Тапио Кангасниеми.
 Тренеры — Йоонас Хунтакангас,  Аапо Рантанен.

Примечания

Литература 
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Ссылки 
 Сайт Финской ассоциации волейбола
 Сборная Финляндии на сайте CEV
 Сборная Финляндии на сайте SLL
 Finland national team. women.volleybox

Финляндия
Волейбол в Финляндии
Волейбол